

Carriera 
Sofia Sewing ha vinto 4 titoli in singolare e 9 titoli in doppio nel circuito ITF nella sua carriera. Il 10 ottobre 2022, ha raggiunto il best ranking mondiale nel singolare alla 540ª posizione, invece il 16 maggio 2022 ha conseguito il suo best ranking mondiale nel doppio alla 272ª posizione.

Statistiche ITF

Singolare

Vittorie (4)

Sconfitte (4)

Doppio

Vittorie (9)

Sconfitte (8)

Note

Collegamenti esterni